Сергей Васильевич Александровский (28 декабря 1863 — 25 января 1907, Пенза) — пензенский губернатор, убитый эсером.

Биография 
Сын пензенского губернатора Василия Павловича Александровского. В 1877 году поступил в Пажеский корпус, откуда 11 августа 1886 года произведён в корнеты Кавалергардского Её Величества полка. В 1893 году был назначен членом комиссии по довольствию войск Петербургского гарнизона мясом (без содействия подрядчиков), в каковой проявил много энергии и бескорыстного усердия на пользу общевойскового дела. В 1894 году Александровский был командирован в личное распоряжение главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа.

В чине штабс-ротмистра Александровский, в 1898 и 1899 гг., был командирован от Общества Красного Креста в пострадавшие от неурожая губернии Воронежскую, Тамбовскую, Уфимскую и Самарскую для распределения высочайше пожалованных сумм.

6 ноября 1899 г., по домашним обстоятельствам, уволен от службы ротмистром, с мундиром, и назначен чиновником особых поручений министерства финансов. В 1900 году был пожалован камергером. В 1901 году организовывал медицинскую помощь в Южно-Маньчжурском отряде в Китае. Во время землетрясения в Андижане в 1902 году и наводнения в Петербурге в 1903 году Александровский был призван организовать от Общества Красного Креста помощь пострадавшим и в обоих случаях блестяще выполнил возложенные на него задачи.

При возникновении русско-японской войны он был избран членом исполнительной комиссии по оказанию помощи больным и раненым воинам на Дальнем Востоке и получил в заведование отдел личного состава, в ведении которого находилась отправка на театр войны медицинско-санитарного персонала. Но уже по истечении весьма непродолжительного времени Александровскому был предложен пост главноуполномоченного Красного Креста при действующих армиях.

Прибыв на театр военных действий в начале марта 1904 г., он организовал дело помощи больным и раненым и с неослабной энергией вёл его до начала января 1905 года, когда был назначен начальником санитарной части 1-й Маньчжурской армии. Этому делу он придал с самого начала правильную организацию и, ведя его, проявил громадную работоспособность, выдающуюся энергию и полную доступность для каждого обращавшегося к нему, чем много способствовал блестящей деятельности порученной ему санитарной части, работавшей под флагом Красного Креста. Кроме того, со свойственным ему тактом, он сумел установить дружную работу между всеми многочисленными организациями, действовавшими на театре войны. Отличался он и личной храбростью и неоднократно подвергал свою жизнь опасности, находясь, как, например, в Ляоянском бою, в сфере действия огня.

Впрочем, его общественная деятельность подвергалась различной оценке и вызывала иногда не только в обществе и в повременной печати, но и в бюрократических сферах резкую критику. Так, довольно сурово отнёсся к деятельности Александровского в качестве главноуполномоченного Красного Креста на театре русско-японской войны член наблюдательного комитета этого общества, сенатор А. А. Нарышкин, произведший летом 1904 году ревизию учреждений Красного Креста по поручению исполнительной комиссии Общества. Но иную оценку дал ей историк работавших рядом с Красным Крестом на этой войне земских санитарных отрядов Т. И. Полнер, которого нельзя заподозрить в пристрастии к Александровскому:

В 1906 году был назначен губернатором в Екатеринослав, а 1 июля перемещён на ту же должность в Пензу, где 25 января 1907 года и погиб от руки террориста. Убийство произошло в Зимнем театре по окончании спектакля. Кроме губернатора Александровского, террористом были убиты помощник пензенского полицмейстера Михаил Яковлевич Зарин, городовой Михаил Антонович Саблин и пожилой театральный декоратор Румянцев, пытавшиеся остановить преступника.

Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Примечания

Источники 
 
 Книга русской скорби. Том 4.
 Т. И. Полнер. Общеземская организация на Дальнем Востоке. М. 1908 г., т. I.
 Сборник биографий Кавалергардов, под редакцией С. А. Панчулидзева, т. IV
 Вестник Красного Креста, 1907 г., т. II.
 Новое Время, № 11091.
 Бондаренко И. И., Климов Д. В. Жертвы политического террора в России (1901—1912) / Терроризм в России в начале XX в. (Исторический вестник. — Т. 2 [149]. — Декабрь 2012). — С. 190—215.

Ссылки 
 Могила Сергея Васильевича Александровского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Выпускники Пажеского корпуса
Екатеринославские губернаторы
Кавалергарды
Ротмистры (Российская империя)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Жертвы революционного террора в Российской империи
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры